Се́льское поселе́ние село Балаганное — упразднённое муниципальное образование в бывшем Ольском муниципальном районе Магаданской области Российской Федерации.

Административный центр — село Балаганное.

История 
Балаганский сельский совет Ольского района был образован в 1956 году. В 1970-е годы в его состав входили сёла Балаганное, Талон, Мотыклей и Шелтинга. Сёла Мотыклей и Шелтинга упразднены в 1994 году.

В 1994 году сельский совет преобразован в Балаганскую сельскую администрацию.

Статус и границы сельского поселения установлены Законом Магаданской области от 28 декабря 2004 года № 511-ОЗ «О границах и статусе муниципальных образований в Магаданской области».

Сельское поселение село Балаганное упразднено в 2015 году с преобразованием Ольского муниципального района в Ольский городской округ.

Население

Состав сельского поселения

Примечания 

Муниципальные образования Ольского района
Сельские поселения Магаданской области
Сельские поселения, упразднённые в 2015 году